Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in de Sovjet-Unie. Tot 1874 was IJsland een gebiedsdeel van Denemarken. In 1874 kreeg het zelfbestuur, wat verder werd uitgebreid in 1904. In 1918 erkende Denemarken IJsland als een onafhankelijk land, in persoonlijke unie. IJsland vroeg Denemarken om haar te vertegenwoordigen wat betreft defensie en buitenlandse zaken. Dus de relatie tussen IJsland en de Sovjet-Unie werd geregeld door de ambassadeur van Denemarken.

Op 9 april 1940 werd Denemarken bezet door Nazi Duitsland, en werd de communicatie tussen IJsland en Denemarken verbroken. Als direct gevolg hiervan besloot het parlement van IJsland op 10 april om buitenlandse zaken voortaan zelf te regelen.

Na een referendum werd IJsland op 17 juni 1944 een republiek.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Sovjet-Unie